Acheta är ett släkte av insekter som beskrevs av Fabricius 1775. Acheta ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Syrsor
Acheta